Семьдесят шестая дивизия

 76-я пехотная дивизия (Российская империя) России
 76-я стрелковая дивизия (1-го формирования) СССР (1941)
 76-я стрелковая дивизия (2-го формирования) СССР (1943)
 76-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия СССР
 76-я кавалерийская дивизия СССР
 76-я горнострелковая дивизия СССР
 76-я дивизия ПВО СССР, России
 76-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 77-я дивизия